Fight Club ( cercle de combat) peut désigner :
 Fight Club, un roman de Chuck Palahniuk publié en 1996 ;
 Fight Club, un film de David Fincher tiré du roman éponyme, sorti en 1999 ;
 Fight Club, un jeu vidéo, paru aux États-Unis chez Vivendi Universal Games en 2004.